Алексей Николаевич Сторожаков (1917—1941) — участник Великой Отечественной войны, заместитель командира эскадрильи 154-го истребительного авиационного полка (39-я истребительная авиационная дивизия, Северный фронт), старший лейтенант. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 12 февраля 1917 года в селе Кагальник области Войска Донского (ныне Азовского района Ростовской области) в семье крестьянина. Русский.

Окончил 5 классов неполной средней школы и школу ФЗУ. Работал на обувной фабрике.

В Красной Армии с 15 августа 1935 года. Окончил 7-ю Сталинградскую военную авиационную школу лётчиков. Служил в Ленинградском военном округе. Участник советско-финской войны 1939—1940 годов. Член ВКП(б) с 1939 года.

Участник Великой Отечественной войны с самого её начала. 23 июля 1941 года на подступах к Ленинграду на И-16 протаранил вражеский разведчик Hs-126 и произвёл посадку на повреждённом самолёте. К 13 августа 1941 года Алексей Сторожаков совершил 152 боевых вылета, в 25 воздушных боях сбил лично 8 и в группе — 3 самолёта противника.

10 сентября 1941 года в районе станции Мариенбург Ленинградской области вступил в бой с девятью истребителями Me-109. Будучи тяжело раненным, направил горящий самолёт в колонну вражеских бронетранспортёров и при этом погиб.

Имеется архивный документ:
Заместитель командира эскадрильи, он же штурман, 154-го истребительного авиационного полка Старший лейтенант Сторожаков Алексей Николаевич при сопровождении самолётов СБ на Красное Село города Ленинграда погиб в воздушном бою против германского фашизма на территории, занятой противником, 10 Сентября 1941 года. Место погребения не установлено.

Останки лётчика были найдены в 1980-х годах следопытом Михаилом Марковым в Мариенбургском лесу, где он нашёл воронку, откуда были извлечены останки. Похоронен в двух километрах от деревни Корпиково в Гатчинском районе Ленинградской области. Позже на месте гибели Героя был установлен памятник, выполненный ленинградским архитектором А. Д. Левенковым.

Награды 
 Звание Героя Советского Союза за наземный таран посмертно присвоено 16 января 1942 года.
 Награждён орденом Ленина и двумя орденами Красного Знамени.

Память 
 На месте гибели Героя Советского Союза А. Н. Сторожакова установлен памятник военным лётчикам.
 На родине, в селе Кагальник, в честь Героя названа улица.

Примечания

Ссылки 
 
 Сторожаков Алексей Николаевич.
 Герой Советского Союза — Сторожаков Алексей Николаевич.
 Сторожаков Алексей Hиколаевич // Герои Дона : биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека ; сост. Н. Н. Зайцева. Ростов-на-Дону, 2017 – .
 Лётчик взял в плен лётчиков.

Лётчики Великой Отечественной войны
Лётчики, совершившие таран
Члены КПСС
Похороненные в Гатчинском районе